Molekulska formula -{C14H19N}- se može odnositi na:

 Kamfetamin
 EXP-561